Gilles de la Tourette kan verwijzen naar:

 de Franse neuroloog Georges Gilles de la Tourette
 het naar hem genoemde syndroom van Gilles de la Tourette